CNCP est un sigle pouvant signifier :
 Commission nationale de la certification professionnelle
 Conférence nationale des comités de protection des personnes
 Conseil national des comités populaires, un parti politique martiniquais